Arizona City ist der Name folgender Orte:

 Arizona City (Pinal County, Arizona)
 Arizona City (Yuma County, Arizona)